Муниципальное образование «Тыргетуй» — муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Аларском районе Иркутской области России. 

Административный центр — село Тыргетуй.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 827 человек, в том числе 418 мужчин и 409 женщин.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Аларского района
Сельские поселения Иркутской области